(formule chimique semi-développée) et  (formule brute) peuvent représenter :
 l'ammoniaque, solution aqueuse d'ammoniac (), parce qu'elle est partiellement dissociée en ions NH et OH (mais on n'y trouve pas de molécules ) ;
 le monohydrate d'ammoniac, qu'il vaut mieux écrire  ou  car l'un des atomes d'hydrogène est lié fortement à l'atome d'oxygène et faiblement à l'atome d'azote.

Formule structurale
Hydrate
Composé de l'azote